Hatton Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Hatton Castle (Aberdeenshire)
 Hatton Castle (Angus)